{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Championship League
|-
|align = "center" | Эссекс, Англия
|-
|align = "center" | 3 января — 24 марта 2011
|-
|align = "center" | Crondon Park Golf Club
|-
| Призовой фонд — GB£ 205 000
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 143 (Марк Уильямс)
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2010 — Марко Фу
|-
| Чемпион 2011 — Мэттью Стивенс
|-
| Финалист — Шон Мёрфи
|-
|}Championship League 2011 — профессиональный пригласительный (нерейтинговый) снукерный турнир, который прошёл с 3 января по 24 марта 2011 года. Победителем турнира и первым игроком, получившим право играть в Премьер-лиге 2011, стал Мэттью Стивенс, обыгравший в финале Шона Мёрфи со счётом 3:1.

Формат турнира остался без изменений по сравнению с предыдущим годом.

 Призовые 

Группы 1-7
Победитель: £ 3 000
Финалист: £ 2 000
Полуфиналисты: £ 1 000 
Победа во фрейме: £ 100 
Высший брейк: £ 500

Группа победителей
Победитель: £ 10 000
Финалист: £ 5 000
Полуфиналисты: £ 3 000 
Победа во фрейме: £ 300 
Высший брейк: £ 1 000

 Результаты 

 Группа 1 

Матчи группы 1 были сыграны 3 и 4 января. Победителем стал Марк Селби.

 Групповая стадия 

 Хиггинс 3:0 Уильямс
 Мёрфи 0:3 Селби Картер 3:2 Магуайр
 Дотт 2:3 Хиггинс Уильямс 2:3 Мёрфи Селби 1:3 Картер Магуайр 3:1 Дотт

 Хиггинс 1:3 Мёрфи Уильямс 3:1 Селби
 Картер 3:0 Дотт
 Мёрфи 2:3 Дотт Магуайр 2:3 Селби Хиггинс 3:1 Магуайр
 Уильямс 3:0 Картер

 Селби 3:1 Дотт
 Мёрфи 3:0 Магуайр
 Уильямс 3:0 Дотт
 Хиггинс 3:1 Картер
 Мёрфи 1:3 Картер Уильямс 3:1 Магуайр
 Хиггинс 3:2 Селби

 Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 2 

Матчи группы 2 были сыграны 5 и 6 января. Победителем стал Марк Уильямс.

 Групповая стадия 

 Картер 2:3 О'Салливан Мёрфи 2:3 Коуп Хиггинс 3:0 Коуп
 Уильямс 3:1 Робертсон
 Хиггинс 3:1 Робертсон
 Уильямс 3:0 О'Салливан
 Робертсон 1:3 Картер Хиггинс 0:3 О'Салливан Мёрфи 3:1 Картер
 Картер 1:3 Хиггинс Робертсон 0:3 О'Салливан Хиггинс 3:2 Уильямс
 О'Салливан 3:0 Коуп
 Хиггинс 3:2 Мёрфи

 Уильямс 3:0 Коуп
 Уильямс 3:0 Мёрфи
 Картер 3:0 Коуп
 Робертсон 2:3 Мёрфи Робертсон 3:2 Коуп
 Уильямс 3:1 Картер
 Мёрфи 2:3 О'Салливан Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 3 

Матчи группы 3 были сыграны 24 и 25 января. Победителем стал Шон Мёрфи.

 Групповая стадия 

 Бинэм 0:3 Хиггинс Мёрфи 1:3 Картер Кинг 1:3 Эбдон Фу 1:3 Бинэм Хиггинс 0:3 Мёрфи Картер 3:0 Кинг
 Эбдон 1:3 Фу Бинэм 2:3 Мёрфи Хиггинс 1:3 Картер Кинг 3:2 Фу
 Мёрфи 3:1 Фу
 Эбдон 3:1 Картер
 Бинэм 3:1 Эбдон
 Хиггинс 2:3 Кинг Картер 3:1 Фу
 Мёрфи 1:3 Эбдон Хиггинс 0:3 Фу Бинэм 1:3 Кинг Хиггинс 3:0 Эбдон
 Мёрфи 3:1 Кинг
 Бинэм 2:3 Картер Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 4 

Матчи группы 4 были сыграны 26 и 27 января. Победителем стал Алистер Картер.

 Групповая стадия 

 Кинг 0:3 Картер Эбдон 1:3 Фу Хендри 1:3 Аллен Стивенс 3:0 Кинг
 Картер 3:0 Эбдон
 Фу 3:1 Хендри
 Аллен 1:3 Стивенс Кинг 3:2 Эбдон
 Картер 1:3 Фу Хендри 2:3 Стивенс Эбдон 3:1 Стивенс
 Аллен 3:1 Фу
 Кинг 3:2 Аллен
 Картер 3:2 Хендри

 Фу 1:3 Стивенс Эбдон 1:3 Аллен Картер 2:3 Стивенс
 Кинг 1:3 Хендри
 Эбдон 3:2 Хендри
 Картер 3:0 Аллен
 Кинг 3:2 Фу

 Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 5 

Матчи группы 5 были сыграны 28 февраля и 1 марта. Победителем стал Райан Дэй.

 Групповая стадия 

 Аллен 3:0 Стивенс
 Дэй 0:3 Кинг Дин 3:0 Уолден
 Лян 2:3 Аллен Стивенс 3:2 Дэй
 Кинг 2:3 Дин Уолден 0:3 Лян Аллен 1:3 Дэй Стивенс 0:3 Кинг Дин 1:3 Лян Дэй 3:2 Лян
 Уолден 3:2 Кинг
 Аллен 3:0 Уолден
 Стивенс 3:0 Дин

 Кинг 3:1 Лян
 Дэй 3:2 Уолден
 Стивенс 0:3 Лян Аллен 3:2 Дин
 Дэй 3:1 Дин
 Стивенс 3:1 Уолден
 Аллен 3:0 Кинг

 Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 6 

Матчи группы 6 были сыграны 2 и 3 марта. Победителем стал Марк Аллен.

 Групповая стадия 

 Аллен 2:3 Лян Кинг 3:0 Стивенс
 Трамп 3:2 Дэвис
 Ли 3:2 Аллен
 Лян 2:3 Кинг Стивенс 2:3 Трамп Дэвис 3:2 Ли

 Аллен 3:0 Кинг
 Лян 2:3 Стивенс Трамп 2:3 Ли Кинг 0:3 Ли Дэвис 0:3 Стивенс Аллен 3:0 Дэвис
 Лян 3:1 Трамп

 Стивенс 3:0 Ли
 Кинг 3:1 Дэвис
 Лян 1:3 Ли Аллен 3:0 Трамп
 Кинг 3:1 Трамп
 Лян 3:0 Дэвис
 Аллен 1:3 Стивенс Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 7 

Матчи группы 7 были сыграны 21 и 22 марта. Победителем стал Мэттью Стивенс.

 Групповая стадия 

 Фу 2:3 Ли Кинг 3:1 Лян
 Хиггинсон 3:0 Гоулд
 Ли 3:1 Стивенс
 Кинг 2:3 Стивенс Лян 2:3 Гоулд Фу 3:0 Хиггинсон

 Ли 3:2 Кинг
 Стивенс 2:3 Лян Гоулд 0:3 Фу Фу 1:3 Кинг Хиггинсон 0:3 Лян Хиггинсон 3:0 Ли
 Стивенс 3:1 Гоулд

 Лян 3:1 Фу
 Хиггинсон 3:2 Кинг 
 Фу 1:3 Стивенс Ли 3:1 Гоулд 
 Гоулд 3:1 Кинг
 Стивенс 3:2 Хиггинсон
 Ли 0:3 Лян Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа победителей 

Матчи группы победителей были сыграны 23 и 24 марта. Победителем стал Мэттью Стивенс.

 Групповая стадия 

 Селби 1:3 Уильямс Мёрфи 3:1 Картер
 Аллен 3:2 Дэй
 Селби 3:1 Стивенс
 Уильямс 1:3 Мёрфи Дэй 0:3 Картер Стивенс 3:0 Аллен

 Селби 3:2 Мёрфи
 Уильямс 2:3 Картер Дэй 0:3 Стивенс Мёрфи 2:3 Стивенс Картер 2:3 Аллен Аллен 3:2 Селби
 Уильямс 3:2 Дэй

 Стивенс 3:2 Картер
 Мёрфи 3:1 Аллен
 Уильямс 1:3 Стивенс Дэй 3:1 Селби 
 Дэй 3:2 Мёрфи
 Уильямс 3:0 Аллен
 Селби 0:3 Картер'''

Таблица

Финальные стадии

Сенчури-брейки 

 143, 141, 138, 137, 119, 107 Марк Уильямс
 142, 138, 133, 109, 106, 104 Джон Хиггинс
 140, 131, 117, 104 Лян Вэньбо
 139, 137, 122, 112, 107, 101, 101, 100 Шон Мёрфи
 138, 132, 115, 113, 108, 101 Ронни О'Салливан
 137 Грэм Дотт
 136, 134, 134, 128, 126, 122, 116, 111, 108, 106, 101, 101, 100 Мэттью Стивенс
 136, 127, 122, 112, 108, 105 Марк Кинг
 135, 124 Марк Селби
 133 Нил Робертсон
 133, 126, 112, 109, 108, 102 Марко Фу
 131, 121, 120, 119, 118, 115, 103, 101, 101, 100, 100 Марк Аллен
 129 Стивен Хендри
 122, 115 Дин Цзюньхуэй
 121, 117, 108, 102, 101, 101, 100 Алистер Картер
 117 Стивен Ли
 114, 112, 102 Райан Дэй
 103 Мартин Гоулд
 102, 102 Эндрю Хиггинсон

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Основные данные о турнире на Top-Snooker 

Championship League (снукер)
2011 год в снукере